Седлище — топоним:

 Седлище (гмина) — сельская гмина (волость) в Хелмском повяте, Люблинского воеводства Польши.
 Седлище (город) — город в Хелмском повяте, Люблинского воеводства Польши.
 Седлище (Любешовский район) — село, Любешовский район Волынской области Украины.
 Седлище (Старовыжевский район) — село, Старовыжевский район Волынской области Украины.

См. также 
 Седло (значения)